Parc de les Aigües (Barcelona)
 Parc de les Aigües (Figueres)
 Parc de les Aigües (Cornellà de Llobregat )
 Parc de les Aigües (Sabadell)
 CEIP Parc de les Aigües escola de Figueres en el barri del Parc de les Aigües.